Azzolini ist der Nachname folgender Personen:

 Sergio Azzolini (* 1967), italienischer Fagottist